HM steht als Abkürzung für:

 Air Seychelles, IATA-Code für eine Fluggesellschaft 
 Bahnhof Minden (Westfalen) (laut Betriebsstellenverzeichnis)
 Halbmarathon, Langstreckenlauf 
 Hamburg-Mannheimer Versicherungs AG, siehe Ergo Lebensversicherung
 Hannah Montana, eine Fernsehserie der Walt Disney Company (seit 2006)
 Hannover Messe, eine Industriemesse
 Harmonisches Mittel in der Statistik
 Harvest Moon, dt. Erntemond
 Hartmetall, ein besonders harter Werkstoff
 Heard und McDonaldinseln (Ländercode nach ISO 3166)
 Heeresmarschsammlung, Sammlung deutscher Militärmärsche von 1925–1945
 Hendrick Motorsports, NASCAR-Rennstall
 Henry Gustav Molaison (auch Patient HM)
 Hindley-Milner, Verfahren der Typinferenz in der Informatik
 His/Her Majesty, englische Anrede für Monarchen, siehe Majestät
 Hisbollah Mudschaheddin, eine terroristische Organisation
 Hochschule für angewandte Wissenschaften München
 Hospital Corpsman, einen Sanitäter der US Navy
 Höhere Mathematik
 Hundertstelminute, eine Maßeinheit im Arbeitsstudium, siehe Minute
 U-Bahnhof Hohe Marter der Nürnberger U-Bahn
 HM (Patient), siehe Henry Gustav Molaison
 HM Magazine, englischsprachige Zeitschrift für christlichen Hardrock (seit 1985)

HM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Hameln-Pyrmont
 Griechenland: Imathia
 Großbritannien: Portsmouth
 Ungarn: Streitkräfte (Magyar Honvédség)

H&M steht für:

 Hennes & Mauritz, ein Textileinzelhandelsunternehmen 

Hm bezeichnet:

 in der musikalischen Akkordsymbolik die Tonart h-Moll
 Im Sport die zu überwindenden Höhenmeter einer Strecke
 die Interjektion „Hm“ gibt ein das Nachdenken andeutendes Brummen wieder

h. M. steht für

 herrschende Meinung

hm steht für:

 Hektometer = 100 Meter, eine SI-Längeneinheit
 .hm, die Top-Level-Domain der Heard und McDonaldinseln

Siehe auch:

HM